Slutspelet i världsmästerskapet i ishockey för herrar 2017 spelades från den 18 till 21 maj 2017. De fyra först placerade lagen från respektive grupp i grundomgången kvalificerade sig för spel i slutspelet.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor

2017 i Tyskland
2017 i Frankrike
Internationella ishockeytävlingar i Tyskland
Internationella ishockeytävlingar i Frankrike
Ishockeysäsongen 2016/2017
2017